

Clubes de futebol 
Everton Football Club — da Inglaterra
Corporación Deportiva Everton de Viña del Mar — do Chile

Cidades dos Estados Unidos 
Everton (Arkansas)
Everton (Missouri)

Pessoas 
Everton Cardoso da Silva — futebolista brasileiro
Everton Sousa Soares, ou Everton "Cebolinha" — futebolista brasileiro

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos